A Odontoclínica Central da Marinha é uma Organização Militar da Marinha do Brasil, localizada no Rio de Janeiro.

Foi criada em 1935 com a finalidade de ampliar a eficácia do Sistema de Saúde da Marinha, com atendimento odontológico especializado.

Promove ainda a atualização dos Cirurgiões-Dentistas do Corpo de Saúde da Marinha e cursos de especialização para esses profissionais das demais forças.

Unidades de saúde da Marinha do Brasil